Dit is een lijst van planetoïden 41901-42000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (41901) - || 2000 WP127|| 17 november 2000 || Spacewatch
|-
| (41902) - || 2000 WA128|| 18 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41903) - || 2000 WO128|| 18 november 2000 || Spacewatch
|-
| (41904) - || 2000 WJ130|| 19 november 2000 || Spacewatch
|-
| (41905) - || 2000 WE133|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (41906) - || 2000 WO135|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (41907) - || 2000 WF137|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (41908) - || 2000 WR137|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41909) - || 2000 WO141|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (41910) - || 2000 WS141|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (41911) - || 2000 WH143|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (41912) - || 2000 WR144|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41913) - || 2000 WF149|| 29 november 2000 || NEAT
|-
| (41914) - || 2000 WY151|| 29 november 2000 || NEAT
|-
| (41915) - || 2000 WJ152|| 27 november 2000 || LINEAR
|-
| (41916) - || 2000 WT152|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (41917) - || 2000 WC153|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (41918) - || 2000 WA156|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (41919) - || 2000 WW156|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (41920) - || 2000 WA158|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (41921) - || 2000 WL158|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (41922) - || 2000 WT158|| 30 november 2000 || NEAT
|-
| (41923) - || 2000 WN159|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (41924) - || 2000 WF160|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (41925) - || 2000 WJ161|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (41926) - || 2000 WQ161|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (41927) - || 2000 WM166|| 24 november 2000 || LONEOS
|-
| (41928) - || 2000 WQ172|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (41929) - || 2000 WC175|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (41930) - || 2000 WO175|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (41931) - || 2000 WO177|| 27 november 2000 || LINEAR
|-
| (41932) - || 2000 WF178|| 28 november 2000 || Spacewatch
|-
| (41933) - || 2000 WH179|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (41934) - || 2000 WO179|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (41935) - || 2000 WQ179|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (41936) - || 2000 WX179|| 27 november 2000 || LINEAR
|-
| (41937) - || 2000 WJ185|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (41938) - || 2000 WO185|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (41939) - || 2000 WQ186|| 27 november 2000 || LINEAR
|-
| (41940) - || 2000 WR190|| 18 november 2000 || LONEOS
|-
| (41941) - || 2000 XF || 2 december 2000 || J. M. Roe
|-
| (41942) - || 2000 XW1 || 3 december 2000 || Spacewatch
|-
| (41943) Fredrick || 2000 XH2|| 3 december 2000 || L. Robinson
|-
| (41944) - || 2000 XR2 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (41945) - || 2000 XY5 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (41946) - || 2000 XF6 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (41947) - || 2000 XW7 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (41948) - || 2000 XX7 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (41949) - || 2000 XB8 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (41950) - || 2000 XA9 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (41951) - || 2000 XH10|| 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (41952) - || 2000 XA11|| 1 december 2000 || NEAT
|-
| (41953) - || 2000 XK16|| 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (41954) - || 2000 XX20|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (41955) - || 2000 XD22|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (41956) - || 2000 XB27|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (41957) - || 2000 XD27|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (41958) - || 2000 XK29|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (41959) - || 2000 XV29|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (41960) - || 2000 XR30|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (41961) - || 2000 XS32|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (41962) - || 2000 XG35|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (41963) - || 2000 XU35|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (41964) - || 2000 XW36|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (41965) - || 2000 XP37|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (41966) - || 2000 XU37|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (41967) - || 2000 XE39|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (41968) - || 2000 XE53|| 6 december 2000 || LINEAR
|-
| (41969) - || 2000 YX || 17 december 2000 || Spacewatch
|-
| (41970) - || 2000 YZ3 || 18 december 2000 || Spacewatch
|-
| (41971) - || 2000 YM6 || 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (41972) - || 2000 YO8 || 17 december 2000 || Spacewatch
|-
| (41973) - || 2000 YT11|| 19 december 2000 || NEAT
|-
| (41974) - || 2000 YW11|| 19 december 2000 || NEAT
|-
| (41975) - || 2000 YU12|| 23 december 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41976) - || 2000 YA15|| 21 december 2000 || T. Pauwels
|-
| (41977) - || 2000 YU15|| 22 december 2000 || LONEOS
|-
| (41978) - || 2000 YX15|| 22 december 2000 || LONEOS
|-
| (41979) - || 2000 YK16|| 22 december 2000 || S. Sposetti
|-
| (41980) - || 2000 YG18|| 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (41981) - || 2000 YD21|| 28 december 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41982) - || 2000 YE21|| 29 december 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41983) - || 2000 YL26|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (41984) - || 2000 YQ26|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (41985) - || 2000 YY28|| 29 december 2000 || LONEOS
|-
| (41986) - || 2000 YR29|| 29 december 2000 || Needville
|-
| (41987) - || 2000 YW29|| 27 december 2000 || T. Kobayashi
|-
| (41988) Emilyjoseph || 2000 YX30|| 27 december 2000 || Spacewatch
|-
| (41989) - || 2000 YX33|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (41990) - || 2000 YG34|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (41991) - || 2000 YJ34|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (41992) - || 2000 YR35|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (41993) - || 2000 YD38|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (41994) - || 2000 YX38|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (41995) - || 2000 YF41|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (41996) - || 2000 YE43|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (41997) - || 2000 YG45|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (41998) - || 2000 YO45|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (41999) - || 2000 YX45|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (42000) - || 2000 YT46|| 30 december 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten